Госфред III (ок. 1103—1164) — граф Руссильона с 1113.
Сын и наследник Жирара I.

Когда его отец был убит, Госфреду было около 10 лет, и до 1121 регентом графства был его дядя Арнольд Госфред.

Исторических сведений о Госфреде III сохранилось мало. Он враждовал с Транкавелями — виконтами Безье (родственниками его жены), дружил с графами Ампуриаса.

Был сюзереном трубадура Беренкьера де Палазоля.

Жена — Эрменгарда, дочь виконта Бернара Атона IV. Сын — Жирар II, граф Руссильона с 1164 года.

Источники 
 Armand de Fluvià (préf. Josep M. Salrach), Els primitius comtats i vescomptats de Catalunya : Cronologia de comtes i vescomtes, Barcelone, Enciclopèdia catalana, coll. " Biblioteca universitària " (no 11), avril 1989, 238 p. (ISBN 84-7739-076-2), p. 115
графы Руссильона
Барселонский дом